

Astronomia
 1187 Afra – asteroide della fascia principale

Geografia

 Afra – villaggio della provincia di Qaemshahr (Mazandaran)

 Afra – torrente della provincia di Arezzo (Toscana)

 Afra – comune della provincia di Zagora (Souss-Massa-Draâ)

Onomastica
 Afra – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Afra di Augusta – martire cristiana
 Afra di Brescia – matrona e martire cristiana

Pagine correlate
 Afro